Я́вка может означать:
 Явка избирателей — доля пришедших на выборы от общего числа обладающих избирательным правом.
 Явка с повинной — добровольный приход в органы правопорядка для признания в совершении преступления.
 Явка — конспиративная встреча или её место.